SEC (vrijednosnice), Komisija za vrijednosnice i burzu u SAD (U.S. Securities and Exchange Commission)
Komisija za vrijednosnice i burzu (Filipini)
Komisija za vrijednosnice i burzu (Nigerija)
SEC (NCAA)